

Geografia
 Siracusa – città italiana
 Siracusa (città antica) – la polis greca, la civitas romana e infine la capitale bizantina

Persone
 Siracusa – famiglia nobiliare italiana
 Chiara Siracusa – cantante maltese
 Eufrosia Siracusa Valdaura – nobildonna italiana
 Sergio Siracusa – generale italiano

Sport
 A.S.D. Città di Siracusa – società calcistica di Siracusa
 KST Siracusa – società di canoa polo di Siracusa

Altro
 Città di Siracusa – piroscafo italiano
 Siracusa – vini a denominazione di origina controllata
 Siracusa – brano musicale di Ivan Graziani

Pagine correlate
 Syracuse